Con el término Morcuera puede referirse a:
 Puerto de la Morcuera, situado en la Sierra de Guadarrama (España).
 Sierra de la Morcuera, una alineación montañosa perteneciente a la Sierra de Guadarrama.
 Batalla de la Morcuera, una contienda de la reconquista cerca de Miranda de Ebro (Burgos).
 Morcuera, una localidad perteneciente al municipio soriano de San Esteban de Gormaz (España).